Miejscowości w USA:
 Glen Allen – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Fayette
 Glen Allen – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Bollinger
 Glen Allen – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Henrico